Конец Мондра — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Панинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Панинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска — 84 км, до центра муниципального образования деревни Панинская — 17 км. Ближайшие населённые пункты — Ганютино, Карпово, Урицкое.

По переписи 2002 года население — 25 человек (11 мужчин, 14 женщин). Всё население — русские.

В деревне расположены памятники архитектуры дом П. Е. Кузнецова, дом К. Г. Нестерова и амбар.

Примечания

Ссылки 
 Конец Мондра в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)